Рамла может означать:

 Рамла  — город в Израиле.
 Рамла — государственное образование крестоносцев в составе графства Яффа и Аскалон.

См. также 
 Бейтар Тель-Авив Рамла